Chayül (tib. bya yul) bezeichnet:

 Chayül-Kloster (tib. bya yul dgon pa)
 Chayül (Tibetische Zehntausendschaft) (tib. bya yul khri skor)